Джон Боллотен (; род. 1965, Брадфорд, Англия) — британский музыкант и диджей, более известен под сценическим псевдонимом The Rootsman. Его музыкальная карьера началась в 1978 в возрасте 13 лет в Эдинбурге, Шотландия, где Боллотен играл на гитаре в панк-группе State Oppression. В 1981 году группа выступала на разогреве у Angelic Upstarts. После трёх концертных выступлений с коллективом, Боллотен решил, что быть гитаристом в группе — занятие не для него. В 1983 переехал в Брадфорд, где работал в местном магазине Roots Record; тогда же стал известен в регги-кругах как Rootsman. C 1985 работал диджеем на университетском радио и местных пиратских радиостанциях.

В настоящее время The Rootsman — это один из самых значительных английских музыкантов в стиле дабстеп. В середине 1990-х годов основал собственный лейбл Third Eye Music.

Дискография 
 City Rockers EP — 1994
 Koyaanisqatsi — 1994
 In Dub We Trust — 1995
 International Language Of Dub: The Rootsman Remixed — 1995
 Natural Born Thrillers EP — 1995
 Authorised Versions — 1996
 Mother Of Nature EP — 1996
 Pass The Chalice EP — 1996
 City Of Djinn (с Muslimgauze) — 1997
 Out Of The Darkness: The Rootsman Remixed — 1997
 Rebirth — 1997
 Third Eye Dimensions — 1997
 52 Days To Timbuktu — 1998
 The Final Frontier — The Rootsman Remixed — 1998
 Union Of Souls — 1998
 We Come Rough EP — 1998
 Imitator EP — 1999
 Realms Of The Unseen — 1999
 Return To The City Of Djinn (с Muslimgauze) — 1999
 Versions Of The Unseen EP — 1999
 Old School New School (с Daddy Freddy) — 2000
 Roots Bloody Rootsman — 2001
 Al Aqsa Intifada — 2002
 New Testament — 2002
 Joy And Sorrow EP — 2003
 Showcase EP — 2003
 Walk With Jah — 2003

Музыканты в жанре электронной музыки
Музыканты в стиле даб
Артисты, известные под псевдонимами